Il singolare del torneo di tennis Zell Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Dieter Kindlmann 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Daniel Elsner (Campione)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Philipp Kohlschreiber (semifinali)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Dieter Kindlmann (finale)
 Björn Phau (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zell Challenger 2004